

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Milr“ beginnt.

Milr 



Milre 
 Milred († 775), Bischof von Worcester

Milro 
 Milroy, Bobby (* 1978), kanadischer Badmintonspieler
 Milroy, Duncan (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Milroy, Robert Huston (1816–1890), US-amerikanischer Generalmajor
 Milroy, William (* 1980), kanadischer Badmintonspieler